Rima kan syfta på:

 Rima glottidis – mellanrum mellan stämläpparna som spelar en mycket stor roll vid fonation
 Ríma – en typ av isländsk poesi
 Rima – en krater på Uranusmånen Ariel, se lista över geologiska strukturer på Uranus månar
 Rima – en typ av sänkor i månens yta andra objekt i solsystemet, se Kanal (solsystemet)
 Rima (namn) – ett namn som både kan vara ett förnamn och ett efternamn
 RIMA – En nyare typ av MAO-hämmare, antidepressiv medicin.
 Rima San Giuseppe – en kommun i provinsen Vercelli, Italien
 Rima (Settat), kommunen i provinsen Settat, Marocko